Nederlandse personen
 Berend Potjer, ingenieur en GL-politicus
 Yael Potjer, JA21-politicus